«Золотой мяч ФИФА» () — ежегодная футбольная награда, которая вручалась с 2010 по 2015 годы. Победитель определялся голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов со всего мира. Награда была учреждена в 2010 году после слияния «Золотого мяча» от журнала France Football и награды «Игрок года ФИФА». В 2016 году сотрудничество между ФИФА и France Football было прекращено, французское издание возобновило вручение собственного «Золотого мяча», а ФИФА организовала новую премию — The Best FIFA Football Awards.

Обладателями «Золотого мяча ФИФА» стали только два футболиста — в 2010, 2011, 2012 и 2015 годах им оказался аргентинец Лионель Месси, а в 2013 и 2014 годах португалец Криштиану Роналду.

История 
Французский журнал France Football с 1956 года вручал учреждённый этим изданием «Золотой мяч» лучшему футболисту календарного года. В 1991 году ФИФА создала собственную награду под названием «Игрок года ФИФА», которая имела аналогичную цель — выявить лучшего футболиста года. В последние годы своего существования они стали вручаться одним и тем же футболистам, к примеру в 2007 году им стал Кака, в 2008 году — Криштиану Роналду, в 2009 году — Лионель Месси. Это привело к тому, что в 2010 году, во время чемпионата мира, было объявлено о создании новой единой награды — «Золотого мяча ФИФА», взамен двух предыдущих. В том же году была проведена первая церемония награждения, по итогу которой обладателем «Золотого мяча ФИФА» стал Лионель Месси. Спустя шесть лет после этого сотрудничество между France Football и ФИФА было прекращено, в связи с чем вручение данной награды проводиться перестало. Последним обладателем «Золотого мяча ФИФА» вновь стал Лионель Месси.

Список победителей 

С 2010 по 2015 годы победителями этой награды были:

Победители

Победители по странам

Победители по клубам

См. также 
 Игрок года ФИФА
 The Best FIFA Men’s Player
 Золотой мяч (France Football)

Примечания

Ссылки 

Золотой мяч ФИФА

Футбольные награды
Награды ФИФА